Il singolare del torneo di tennis Milan Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Boris Becker che ha battuto in finale Miloslav Mečíř 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Boris Becker (campione)
 Miloslav Mečíř (finale)
 Mats Wilander (semifinali)
 Pat Cash (primo turno)

 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jonas Svensson (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Anders Järryd (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Milan Indoor 1987